

Cinéma 
 Enchantment, un film américain réalisé par Carl M. Leviness, sorti en 1916 ;
  est un film britannique réalisé par Einar Bruun, sorti en 1920 ;
 Enchantment est un film américain réalisé par Robert G. Vignola, sorti en 1921 ;
 Enchantment est le titre original de Vous qui avez vingt ans, un film américain réalisé par Irving Reis, sorti en 1948 ;
 Enchantments, un film américain réalisé par Kelsey O'Brien, sorti en 2015.

Musique 
  est un groupe de R&B américain des années 1970.